Гулусса (; II век до н. э.) — царь Нумидии, второй из сыновей Массиниссы.

Когда после смерти Массиниссы Сципион Эмилиан в 149 году до н. э. разделил власть в Нумидии между тремя наследниками, Гулусса, «который был воинственным», получил в своё ведение внешнеполитическую сферу. В последующие годы царь принимал участие в Третьей Пунической войне на стороне Рима.

Дата смерти Гулуссы неизвестна: в источниках сообщает только о том, что тот умер от болезни.

У Гулуссы был сын Массива, претендовавший на нумидийский престол.

Примечания

Литература 
 

Цари Нумидии
Правители Африки II века до н. э.